Сич (; ) — многозначное слово. В русский язык пришло от  — Запорожская Сечь (административный и военный центр запорожского казачества).

В качестве самостоятельного слова:
 «Сич» — серия украинских космических аппаратов:
 «Сич-1» — первый украинский космический аппарат, искусственный спутник Земли. Запущен в 1995 году.
 «Сич-1М» — украинский космический аппарат, искусственный спутник Земли, сделанный на базе КА «Сич-1». Запущен в 2004 году.
 «Сич-2» — украинский космический аппарат ДЗЗ, искусственный спутник Земли. Запущен в 2011 году.
  — студенческая организация, существовавшая на Украине во второй половине XIX — начале XX века.
 «Сич» — американская украиноязычная газета в Чикаго, существовавшая в 1924—1934 годы.
 «Сич» — другое название украинской неонацистской националистической группировки «С14».

В качестве сокращения:
 Сербия и Черногория (сокр. СиЧ) — государство в Европе (в центральной части Балканского полуострова), существовавшее в 2003—2006 годах; конфедеративный союз двух государств — Сербии и Черногории.
  (сокр. СИЧ) — прибор для качественного и количественного исследования поглощенных человеком радионуклидов.

См. также 
 «Мотор Сич» — предприятие в г.Запорожье, Украина; занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей, а также промышленных газотурбинных установок.
 «Мотор Сич» — украинская авиакомпания, структурное подразделение вышеупомянутого одноимённого предприятия.
 Ситчараки — деревня в Чувашии; прежнее название — Сич-чарак.